Драни  — топоним:

Беларусь 
 Драни — деревня, Хожовский сельсовет, Молодечненский район, Минская область
 Драни — деревня, Гончанский сельсовет, Кличевский район, Могилёвская область